«Бархатная золотая жила» () — музыкальный фильм Тодда Хейнса об эпохе британского глэм-рока начала 1970-х. Название фильму дала одноимённая песня Дэвида Боуи 1971 года Velvet Goldmine с весьма двусмысленным текстом. Сюжет фильма полностью вымышленный, однако при создании образов главных героев Брайана Слейда и Курта Уайлда режиссёр отталкивался от фигур музыкантов Дэвида Боуи и Игги Попа. Приз за художественный вклад Каннского кинофестиваля 1998 года.

Сюжет 
В начале 1980-х британский журналист Артур Стюарт пишет статью о таинственном исчезновении звезды глэм-рока Брайана Слейда, которое наделало много шума за десять лет до этого. Пока Стюарт опрашивает людей, близко знавших Слейда, в его памяти всплывают картины собственного юношеского преклонения перед андрогинной рок-звездой. Конец блестящей карьере Слейда положила инсценировка собственного убийства на концерте, организованная из рекламных соображений.

Прообразы героев 
В центре фильма — Брайан Слэйд (Джонатан Рис-Майерс) — суперзвезда глэм-рока и бисексуал (образ которого списан с Дэвида Боуи и, возможно, с Марка Болана), а также Курт Уайльд (Юэн Макгрегор) — чрезвычайно вызывающий музыкант, «сидящий» на наркотиках и полностью обнажающийся на своих концертах. За основу взяты образы Игги Попа — «вокалиста и основателя величайшей из всех гаражных групп, известных человечеству» и Лу Рида.

Сюжет имеет чёткие параллели со взаимоотношениями Боуи с Игги Попом и Лу Ридом в 1970-х и 1980-х годах. Сценический альтер эго Брайана Слейда («Демон Максвелл») и его сопровождающую группу («Venus in Furs» — «Венера в мехах») можно чётко идентифицировать с альтер эго Боуи Ziggy Stardust и сопровождающей группой («Spiders from Mars»). И, как Слейд и Уайльд, Боуи активно сотрудничал с Игги Попом и Ридом.

Также критики отмечали сходство образа Курта Уайльда с Куртом Кобейном, хотя режиссёр фильма уверял, что сходство получилось непреднамеренным .

В ролях 
 Юэн Макгрегор — Курт Уайлд
 Кристиан Бэйл — Артур Стюарт
 Джонатан Рис-Майерс — Брайан Слэйд
 Тони Коллетт — Мэнди Слэйд
 Эдди Иззард — Джерри Дивайн
 Мико Уэстмоленд — Джек Фэйри
 Аластер Камминг — Томми Стоун
 Эмили Вуф — Шеннон
 Джозеф Битти — Купер
 Майкл Фист — Сеси
 Линдси Кемп — мим
 Джанет МакТир — рассказчица

Звуковая дорожка 
Дэвид Боуи воспринял фильм как пасквиль, искажающий реальные факты его биографии. Музыка Боуи должна была звучать в кинокартине, однако он запретил её использование, равно как и упоминание его имени. Музыкальная ткань фильма вынужденно соткана из мелодий других глэм-рокеров, как, например, Slade и T. Rex. Несколько оригинальных песен исполнил Том Йорк.

 Carter Burwell — Velvet Spacetime
 Slade — Coz I Luv You
 Гари Глиттер — Do You Wanna Touch Me? (Oh Yeah)
 The Stooges — T.V. Eye
 The Stooges — Gimme Danger
 Roxy Music — Virginia Plain
 Roxy Music — 2HB
 Брайан Ино — Baby’s On Fire
 Брайан Ино — Needle in the Camel’s Eye
 Брайан Ино — The Fat Lady of Limbourg
 Брайан Ино — Dead Finks Don’t Talk
 Steve Harley — Sebastian
 T. Rex — 20th Century Boy
 T. Rex — Diamond Meadows
 T. Rex — Cosmic Dancer
 Little Richard — Tutti Frutti
 Брайан Ферри — Bitter’s End
 Grant Lee Buffalo — The Whole Shebang
 Том Йорк — Ladytron
 Том Йорк — Bitter Sweet
 Лу Рид — Satellite of Love
 Pulp — We Are the Boys
 Shudder to Think — The Ballad of Maxwell Demon
 Марк Арм, Ron Asheton — My Unclean

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы на французском языке
Фильмы Великобритании 1998 года
Фильмы США 1998 года
Фильмы Тодда Хейнса
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы США
Независимые фильмы Великобритании
Независимые фильмы США
Музыкальные фильмы Великобритании
Музыкальные фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики Великобритании
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на тематику мужской бисексуальности
Фильмы об инцесте
Фильмы о музыкантах
Фильмы о панк-культуре
Фильмы, спродюсированные Кристин Вашон
Фильмы Killer Films
Фильмы Film4 Productions
Фильмы Newmarket Capital Group
Дэвид Боуи в массовой культуре